Gaisalpsee steht für folgende Gewässer in den Allgäuer Alpen, Landkreis Oberallgäu, Bayern:

 Oberer Gaisalpsee
 Unterer Gaisalpsee